Toretocnemus es un género extinto de ictiosaurio, grupo de reptiles marinos carnívoros. Sus restos han sido hallados en California, en Estados Unidos, en estratos procedentes del Triásico Superior (periodo Carniense) en la formación Caliza de Hosselkus en el condado de Shasta. Se reconocen dos especies, T. californicus (especie tipo) y T. zitelli, ambas nombradas por John Campbell Merriam en 1903. Este género era un ictiosaurio más bien pequeño, de menos de 2 metros de largo, y se caracteriza por sus vértebras torácicas las cuales eran más bien acortadas comparándolas con otros ictiosaurios. Podría ser un pariente cercano del ictiosaurio chino Qianichthyosaurus, con el que conformarían la familia Toretocnemidae (o bien podrían ser ambos miembros de los shastasáuridos).

Referencias 

 M. W. Maisch and A. T. Matzke. 2000. The Ichthyosauria. Stuttgarter Beitrage zur Naturkunde, Serie B (Geologie und Palaontologie) 298:1-159.
 Merriam, J. C. 1903. New Ichthyosauria from the Upper Triassic of California. University of California Publications, Bulletin of the Department of Geology 3:249–263.

Enlaces externos 
Paleobiology Database: Toretocnemus

Ictiosaurios del Triásico Superior
Ictiosaurios de América del Norte